Isabel de Baviera (en alemán, Elisabeth von Bayern; Múnich, 28 de abril de 1370-París, 24 de septiembre de 1435) fue reina consorte de Francia después de casarse el 17 de julio de 1385 con el rey Carlos VI de Francia. Durante la guerra de los Cien Años, desempeñó un importante papel en la guerra civil entre los borgoñones y los Armagnacs.

Primeros años 
Isabel de Baviera era hija del duque Esteban III de Baviera y de Tadea Visconti, quien era hija del duque de Milán, Bernabé Visconti, y de Beatrice Regina della Scala.

Matrimonio e hijos 
Se casó el 17 de julio de 1385, a la edad de 15 años, con Carlos VI de Francia, quien tenía 16.

El matrimonio tuvo doce vástagos, siete hijas, dos de ellas llegaron a ser reinas de Inglaterra, y cinco hijos, de los cuales solo el penúltimo llegó a edad adulta y se coronó como Carlos VII:
 Carlos (1386), delfín de Vienne.
 Juana (1388-1390).
 Isabel (1389-1409), casada en primeras nupcias con el rey Ricardo II de Inglaterra y en segundas con el duque Carlos I de Orleans.
 Juana (1391-1433), casada con el duque Juan VI de Bretaña.
 Carlos (1392-1401), delfín de Vienne y conde de Guyena. 
 María (1393-1438), priora de Poissy.
 Micaela (1395-1422), casada con el duque Felipe III de Borgoña.
 Luis (1397-1415): delfín de Vienne, casado con Margarita de Borgoña. Shakespeare se basó en Luis de Francia para el personaje del delfín en Enrique V.
 Juan (1398-1417), delfín de Vienne y duque de Turena. Casado con Jacqueline, condesa de Henao y Holanda.
 Catalina (1401-1438), casada en primeras nupcias con el rey Enrique V de Inglaterra y en segundas con Sir Owen Tudor.
 Carlos VII (1403-1461), rey de Francia.
 Felipe (1407-1407).

El rol y poder que adquirió Isabel la volvieron muy impopular entre los franceses. La esquizofrenia que padecía su esposo le dio la oportunidad de acceder a la regencia, que quedó mediatizada por el enfrentamiento entre las facciones de Juan I de Borgoña y la de Luis de Valois, del que se dijo que era su amante.

Leyenda 
En 1429, circuló en París un rumor acerca de que Carlos VII era hijo de Luis de Orleans hermano de su padre, y que Juana de Arco sería hija de Isabel de Baviera y su cuñado, Luis de Orleans.

Véase también 
 El corcel dorado

Cultura popular 
 El telefilm francés de 1960 titulado Le Roi de l'ombre, dirigida por Jean Vernier basándose en la obra teatral homónima escrita por Jean Loisy, estrenada en 1953, narra en 5 actos la locura de Carlos VI y su relación con su esposa Isabel.
 En el cómic francés El trono de arcilla, dibujado por el italiano Theo, es un personaje secundario, allí se la presenta a Isabel como mundana y ambiciosa.
 En el spinoff de Puella Magi Madoka Magica, Puella Magi Tart Magica: The Leyend of Jeanne D'Arc, Isabel de Baviera,  bajo su nombre afrancesado Isabeau de Bavière, es retratada como una Chica Mágica cuyo deseo fue tener las mismas habilidades que Kyubey (los Incubadores), volviéndola una híbrida de Chica Mágica e Incubador, y posteriormente una bruja conocida como "Crèpuscule de la Reine", teniendo la capacidad de crear otras Chicas Mágicas, usándolas para perpetuar la guerra de los Cien Años. Es la antagonista principal de la historia.
En el spinoff y juego para móviles Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Gaiden Isabeau es un personaje jugable. Su voz es interpretada por la seiyuu  Chiaki Takahashi.
En la película estrenada en 2021, El último duelo, bajo su nombre afrancesado Isabeau, es interpretada por la novel actriz Serena Kennedy.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Philippe Delorme, Isabeau de Bavière : épouse de Charles VI, mère de Charles VII . Paris : Pygmalion, coll. « Histoire des reines de France », 2003 . 2003. 320 p., 24 cm. ( ISBN 2-85704-816-5 )
 Françoise Autrand, "Charles VI", Fayard, 1986
 Marie-Véronique Clin, "Isabeau de Bavière", Perrin, 1999
 Jean Verdon, Isabeau de Bavière , ed. Tallandier.
 Michel Mourre, Le petit Mourre. Mourre Michel, Le petit Mourre. Dictionnaire d'Histoire universelle ( ISBN 978-2-04-732194-2 )
 Roger Senzig - Marcel Gay, "L'Affaire Jeanne D'Arc", Florent Massot, septembre 2007 Roger Senzig - Gay Marcel, "L'Affaire Jeanne D'Arc", Florent Massot, septiembre de 2007
 Sade, Maqués de. "Historia Secreta de Isabel de Baviera". En esta novela, el Marqués narra las supuestas perversiones de Isabel de Baviera y su círculo. "En ella, Sade, que era un gran patriota y que creía en el sistema monárquico, acusa con calor a los enemigos de su nación, mientras ensalza las figuras del rey (se empeña en hacer culpable de todas las desgracias a su esposa Isabel, aunque luego la transforme en una heroína) y del pueblo francés" Tomado de la edición en línea de "Libros en Red".

 Alejandro Dumas, "Isabel de Baviera" o "La locura del Rey", publicado en París en 1835. En esta versión novelada, Dumas resume la vida de la reina con estas palabras: "...la locura de un rey y los amores de la reina ensangrentaron durante veinte años la Francia; y puede asegurarse sin temor de ser desmentido, que no faltó razón al que escribió después estas palabras en el mármol frío que los reunió: Aquí yace el rey Carlos el bien amado, sexto de este nombre, e Isabel de Baviera. Pedid a Dios por su alma."

Reinas consortes de Francia del siglo XIV
Reinas consortes de Francia del siglo XV
Reinas consortes de Francia con los Valois
Regentes de Francia
Reinas consortes de la casa de Wittelsbach
Casa de Valois
Mujeres gobernantes del siglo XIV
Mujeres gobernantes del siglo XV
Nacidos en Múnich
Fallecidos en París
Nobles alemanas del siglo XIV
Nobles alemanas del siglo XV